

Karaván 
 Karaván, tevén vagy lovon utazó emberek csoportja
Filmek
 Karaván, angol filmdráma (1946, rend.: Arthur Crabtree)
 Karavánok, iráni-amerikai kalandfilm (1978, rend.: James Fargo)
Zene
 Karavan, 1983-ban alakult észt együttes
 Karavan, a Galija együttes 1994-es albuma
 Karavan, a Galija együttes dala
 Karavan, a Teška industrija együttes dala

Caravan 
 Caravan, Juan Tizol szerzeménye, első előadója: Duke Ellington
 Caravan, angol rockegyüttes